Прову́лок Пана́са Ми́рного — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Панаса Мирного — провулок у місті Дрогобич.
 Провулок Панаса Мирного — провулок у місті Київ.
 Провулок Панаса Мирного — провулок у місті Харків.

Провулки